(1974- ), clarinettiste ;
  (1856–1940), sculpteur et potier ;
 , sportif ; 
  (1533 – c. années 1580), musicien ;
 Marie Dressler (1868–1934), actrice ;
 Roman Dressler (1889-1963), peintre tchécoslovaque ;
  ;
 Robert Louis Dressler, botaniste ;
  (1975- ), footballeur ;
  (1985- ), footballeur ;
  (1890–1969), cardiologue ;
  (1876–1954), auteur ;
  (1939- ), linguiste.

Voir aussi